Tagab steht für:
 Tagab (Ort), eine Ortschaft in der Provinz Uruzgan in Afghanistan
 Tagab (Badachschan), Bezirk in der Provinz Badachschan in Afghanistan
 Tagab (Kapisa), Bezirk in der Provinz Kapisa in Afghanistan
 Tagab (Kabul), linker Nebenfluss des Kabul-Flusses
 TÅGAB, Abkürzung des schwedischen Eisenbahnverkehrsunternehmens Tågåkeriet i Bergslagen

TAGAB